

Biografia 
Della sua vita privata si sa molto poco. Nel 2007, a soli diciassette anni, esordisce sulla scena musicale del Reggaeton cubano con i brani La Tuba e La Mulata collaborando con Dj Jerry, che lo portano ad essere molto conosciuto in tutta Cuba con un enorme successo.
Ha iniziato una breve carriera che per circa un anno che lo ha visto in vetta al gradimento di tutti i giovani cubani grazie alle sue hit di successo che divennero veri e propri tormentoni. Elvis Manuel ha spopolato anche per il linguaggio usato nei suoi brani, che spesso avevano un vero e proprio slang cubano e un messaggio immediato che andava diretto ai giovani nelle strade. Ha collaborato con molti artisti cubani di Reggaeton e hip hop.
Nonostante il breve periodo di attività ha prodotto tanti brani singoli e inediti.
Il suo ultimo brano è stato registrato nei primi mesi del 2008 con Javier Voltaje ed è intitolato Esa Mujer.
Ancora oggi le sue canzoni vengono ascoltate in tutto il mondo dagli amanti del genere.

La scomparsa 
La sera del 7 aprile 2008, Elvis Manuel assieme a sua madre, al caro amico Dj Jerry e a 16 rifugiati, tenta la fuga dell'esilio via mare verso Miami per realizzare il suo sogno di cantante negli Stati Uniti, a bordo di due barche, partendo dalla città di Pinar del Rio a Cuba. Dopo una settimana circa di viaggio purtroppo una delle due barche affonda, e il 14 aprile 2008 Elvis Manuel viene dato per disperso. Di lui e di altre 3 persone non si avranno più notizie, e ne verrà ufficializzata la morte dopo tre giorni di ricerche ininterrotte nelle acque dell'oceano. La madre di Elvis, Dj Jerry ed altre 13 persone sono state salvate il 23 aprile dalla guardia costiera statunitense, e hanno fatto ritorno a Cuba.

Discografia

Album
 2008 Exitos (Raccolta)

Singoli
La Tuba
La Mulata
A ella no le hace falta na
Me hizo daño y no le importó
Dejala
Ese soy yo
El ditú
Saca Petróleo
Mírala
Tu no le das
Dale mambo
La rumba se formò
Ese soy yo
Guara

Collegamenti esterni